Laspuña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Laspuña (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Laspuña (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar